Luka Ščap, slovenski hokejist, * 27. december 1991, Ljubljana.

Ščap je kariero začel v sezoni 2007/08 pri klubu HD HS Olimpija, od sezone 2009/10 pa je bil član kluba HDD Tilia Olimpija. Od sezone 2012/13 je član kluba HK Slavija v novoustanovljeni ligi INL.

Trikrat je tudi zaigral za slovensko mladinsko reprezentanco.

Pregled kariere

|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 07/08
|
| 21
| 1
| 3
| 4
|
| 34
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 18
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 08
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 08/09
|
| 27
| 9
| 9
| 18
|
| 24
|
| 10
| 0
| 8
| 8
|
| 12
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 35
| 2
| 5
| 7
|
| 14
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 09
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +2
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 30
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Ljubljanski športniki